Мілош Недбал (1906—1982) — чеський актор, театральний режисер і педагог.
 Оскар Недбал (1874—1930) — чеський альтист, диригент і композитор.

 3592 Недбал — астероїд головного поясу.
чеські прізвища